MBH steht als Abkürzung für:

 Marlborough District, als Regionalcode nach ISO 3166-2
 Micro Black Hole, ein hypothetisches, sehr kleines Schwarzes Loch
 mit beschränkter Haftung (mbH), siehe Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Österreich)
 Modellbau heute (mbh), ehemalige ostdeutsche Modellbauzeitschrift

Abkürzung